2. division kan have flere betydninger:
 2. division (militær) – en militærterm for en infanteri enhed.
 2. division (fodbold) – den tredjebedste danske fodboldrække.
 2. division (håndbold) – den tredjebedste danske håndboldrække.
 2. divisjon (Norge) – den tredjeøverste række i norsk herrefodbold